Вартель () — французская фамилия. Известные носители:

 Вартель, Тереза (1814—1865) — французская пианистка, композитор и музыкальный критик.
 Вартель, Пьер Франсуа (1806—1882) — французский оперный певец (тенор) и музыкальный педагог.